Chinese Volleyball League 2013-2014 – torneo di pallavolo femminile
 Chinese Volleyball League 2013-2014 – torneo di pallavolo maschile